Arthur von Ramberg (1819-1875), peintre allemand
Christina Ramberg (1946-1995), peintre américaine
Johann Heinrich Ramberg (1763-1840), peintre et graveur allemand
Ludwig Ramberg (1874-1940), chimiste suédois

Ramberg, ville de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
Ramberg, ville de Bergen en Haute-Bavière

 Ramberg dans la municipalité de Notodden dans le comté de Telemark ;
 Ramberg, localité du comté de Nordland ;
 Ramberg, chef-lieu de la commune de Flakstad dans les îles Lofoten, comté de Nordland.